«Гара Алтын» (, ) — туркменский футбольный клуб из Балканабада. Основан в 2008 году. В своем дебютном сезоне в высшем дивизионе занял девятое место (из 11) и опустился в первую лигу. В 2011 году команда снова вышла в высший дивизион, удержаться в котором не смогла (снова девятое, предпоследнее место).

Известные футболисты 
 Гочгули Гочгулиев
Джумадурды Мередов

Примечания 

Футбольные клубы Туркменистана
Балканабад